Етьєн Капу — французький футболіст
 КАПУ — Київське артилерійське підготовче училище